RV Araon – nave rompighiaccio sudocoreana
 Araon Valley – valle dell'Isola di re Giorgio
 Stazione di Araon – stazione ferroviaria dell'India